Frédéric Trescazes ou Frédéric Trescases, né le  à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) et mort dans la même ville le , est un joueur de rugby à XIII international français, évoluant au poste d'ailier. Il commence à jouer au rugby à XV pour l'USA Perpignan et devient champion de France en 1944. La même année, il rejoint le rugby à XIII et signe pour l'AS Carcassonne XIII et ensuite pour le XIII catalan. Il compte 7 sélections en équipe de France de rugby à XIII, de 1946 à 1949. Le 24 janvier 2010, dans le cadre des 70 ans de l'AS Carcassonne XIII, il est élu par les supporters dans l'équipe de légende de l'ASC.

Palmarès

Rugby à XV
 Championnat de France :
 Vainqueur : 1 (1944 avec l'USA Perpignan.)
 Finaliste : 1 (1939 avec l'USA Perpignan.)

Rugby à XIII
 Coupe d'Europe des nations :
 Vainqueur : 1 (1949 avec la France.)
 Championnat de France :
 Vainqueur : 2 (1945, 1946 avec l'AS Carcassonne XIII.)
 Finaliste : 3 (1947, 1948 avec l'AS Carcassonne XIII et 1951 avec le XIII catalan.)

 Coupe de France :
 Vainqueur : 3 (1946, 1947 avec l'AS Carcassonne XIII et 1950 avec le XIII catalan.)
 Finaliste : 2 (1945, 1948  avec l'AS Carcassonne XIII.)

Notes et références

Liens externes 
 

International français de rugby à XIII
Joueur français de rugby à XV
Joueur de l'AS Carcassonne XIII
Joueur de l'USA Perpignan
Naissance en novembre 1921
Naissance à Argelès-sur-Mer
Joueur du XIII catalan
Décès en juillet 2014
Décès à Argelès-sur-Mer
Décès à 92 ans